«Джентльмен из Кокоди» () — кинофильм режиссёра Кристиана-Жака.

Сюжет 
В тропических лесах Берега Слоновой Кости разбился самолёт, который перевозил груз алмазов. Эти ценности — плоды многолетней преступной деятельности организации «Сыны пантеры». В глубину леса отправляется очаровательная охотница за бабочками и французский дипломат. Истинная цель их путешествия — сокровища авиакатастрофы. Пропавшие алмазы также интересуют и полицию…

В ролях 
 Жан Маре — Жан-Люк Эрве
 Лизелотта Пульвер — Бэби
  — Рено Лефран
  — Нэнси
  — Анжелина
  — Руфиньяк
 Робер Дальбан — Пепе /Pepe

Ссылки 
 информация о фильме

Приключенческие фильмы Италии
Приключенческие фильмы Франции
Фильмы Кристиана-Жака
Фильмы Франции 1965 года
Фильмы Италии 1965 года
Фильмы American International Pictures